Доба () — город в Чаде, административный центр региона Восточный Логон.

Географическое положение 
Город расположен на высоте 397 метров над уровнем моря.

Климат

Транспорт 
В Добе есть .

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Административные центры регионов Чада
Города Чада